"Суддівська мантія є символом відмінності судді й водночас рівності, показуючи, що юрист, який займає посаду судді, не повинен підкреслювати свою індивідуальність елегантним одягом. Суддівська мантія була запроваджена для того, щоб символізувати незалежність та неупередженість суду й відмову судді від особистих стосунків зі сторонами спору, а також підкреслити неупередженість і усвідомлення відповідальності за обов’язок здійснення справедливого правосуддя.

Історію традиційного вбрання людей, наділених владою вирішувати судові суперечки, особливо правителів і суддів, можна простежити в античні часи та в середні віки. Відповідні прототипи сучасного суддівського вбрання можна знайти в римських тогах і в королівському одязі християнських правителів. Багато образів і сюжетів на біблійних сторінках та у священних наративах інших релігій згадують одяг як важливий символ, зокрема, гідності, праведності, справедливості й права здійснювати правосуддя.

Використання традиційного одягу, що передає певні значення, простежується не лише в судах, а й під час колоритних монархічних та аристократичних церемоній, а також у важливих наукових, академічних та університетських урочистостях. Еволюція мантій професорів і суддів практично синхронна в європейській культурі.

Кольори, використані в мантіях суддів, мають окреме символічне значення. Зокрема, часто використовується чорний колір, що означає неупередженість, стриманість і нейтральність. Фіолетовий символізує гідність важливої ​​соціальної ролі судді. Синій асоціюється з небом і всім високим і піднесеним. Загалом, чорний, фіолетовий та синій кольори в суддівському вбранні слід тлумачити як вираження високої гідності та відповідальної функції в суді"https://www.kssip.gov.pl/node/7884

__ОБОВ_ЗМІСТ__
Церемоніальне вбрання